Матица може бити:

 Матица (навртка), машински елемент који се користи у комбинацији са вијком

или

 Матица (Звечан), насеље у општини Звечан, КиМ, Република Србија

или

 Матица (пчела), једина полно зрела женка у пчелињем друштву

или

Матица, културна институција неког народа:
 Матица Ашкалија
 Матица црногорска
 Матица српска
 Дубровачка Матица српска
 Матица словачка
 Матица хрватска

Види још
 Матка